Киля́тль (вариант Килятли) — село в Гумбетовском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Килятль как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в долине реки «Андийское Койсу» в 11 км к юго-западу от районного центра села Мехельта.

Население

История 
В 1970 году село было разрушено землетрясением, в результате большая часть жителей была переселена в село Новочуртах Новолакского района.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района
Муниципальные образования Гумбетовского района
Сельские поселения Дагестана